Бужору има више значења:

 Бужору (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бужору (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Бужору (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији